Die 1. Liga 1955 war die 21. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 20. März und endete am 27. November 1955.

Modus 
Die 12 Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten zwei Vereine stiegen ab.

Vereine 
Namensänderungen:
 Ogniwo Bytom => Sparta Bytom
 Unia Chorzów => Ruch Chorzów
 Gwardia Krakau => Gwardia-Wisła Krakau
 Związkowiec Kraków => Włókniarz Kraków

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1955 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955